

Geneesmiddel 
 placebo (middel), een als geneesmiddel voorgeschreven middel zonder werkzame bestanddelen

Muziek en theater 
 Placebo (band), een Britse/Amerikaanse/Zweedse rockband
 Placebo (album), eerste album van genoemde band
 Placebo (Michel Huygen), het 30e album van Michel Huygen
 Placebo (theatergroep), een Amsterdamse improvisatiegroep